Tân Hải (doorverwijspagina)
 Tan Hai (voetbalscheidsrechter), een Chinees voetbalscheidsrechter aangesloten bij de FIFA